Sanken är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn.

Terrängen runt Sanken är mycket platt. Havet är nära Sanken söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Sanken. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordost om Sanken.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö